

Nazwy geograficzne 
 Kopacz – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja
 Kopacz – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Kopacz – masyw na Pogórzu Dynowskim

Osoby noszące nazwisko Kopacz 
 Andrzej Kopacz (1939–2017) – polski chirurg, profesor
 Aneta Kopacz (ur. 1975) – polska reportażystka i dokumentalistka
 Ewa Kopacz (ur. 1956) – polska polityk; w latach 2014–2015 Prezes Rady Ministrów.
 George Kopacz (ur. 1941) – amerykański baseballista, pierwszobazowy
 Joseph Kopacz (ur. 1950) – amerykański duchowny katolicki, biskup
 Tadeusz Kopacz (1952–2012) – polski polityk, samorządowiec, senator

Inne 
 kopacz – pozycja zawodnika futbolu amerykańskiego
 kopacz szczotkoogonowy – gatunek owadożernego ssaka z rodziny kretowatych

Zobacz też 
 rząd Ewy Kopacz
 Topacz – polski herb szlachecki, znany jako Kopacz

Przypisy